Pierre Boillot (diplomaat) (1941), een Frans diplomaat
 Pierre Boillot (piloot) (1918), een Frans piloot